Il gruppo 1 della sezione UEFA della qualificazioni al campionato mondiale di calcio femminile 2015 è composto da sei squadre: , , , ,  e .

Formula

Classifica finale

Risultati

Statistiche

Classifica marcatrici 
12 reti
  Natalia
10 reti
  Sonia Bermúdez (1 rig.)
8 reti
  Melania Gabbiadini

7 reti

  Barbara Bonansea

  Patrizia Panico (1 rig.)

  Jennifer "Jenni" Hermoso

6 reti
  Daniela Sabatino
  Cosmina Dușa

5 reti
  Kateřina Svitková
4 reti

  Cristiana Girelli

  Raffaella Manieri

  Nataša Andonova (1 rig.)

3 reti

  Lucie Voňková (1 rig.)
  Katrin Loo

  Laura Rus
  Florentina Spânu Olar

  Verónica Boquete

2 reti

  Valentina Cernoia
  Klára Cahynová
  Petra Divišová
  Tereza Krejčiříková

  Lucie Martínková
  Alexandra Lunca
  Ștefania Vătafu

  Nagore Calderón
  Natalia Losada
  Marta Torrejón

1 rete

  Signy Aarna
  Kaidi Jekimova
  Giulia Domenichetti
  Paola Brumana
  Elisa Camporese
  Marta Carissimi
  Roberta D'Adda
  Silvia Fuselli
  Ilaria Mauro

  Martina Rosucci
  Alessia Tuttino
  Gentjana Rochi
  Afrodita Saliihi
  Lucie Hloupá
  Tereza Kožárová
  Irena Martínková
  Veronika Pincová

  Mara Bâtea
  Andreea Corduneanu
  Raluca Sârghe
  Andreea Voicu
  Marta Corredera
  Ruth García
  Victoria "Vicky" Losada
  Irene Paredes

Autoreti
  Pille Raadik pro 
  Inna Zlidnis pro

Note